Граф Васи́лий Алексе́евич Бо́бринский ( — , Москва) — декабрист, член Южного общества (1824). Внук императрицы Екатерины II. Основатель третьей («бобриковской») ветви рода Бобринских.

Биография 
Граф Василий Алексеевич был младшим сыном Алексея Бобринского (первого графа Бобринского) и баронессы Анны Владимировны Унгерн-Штернберг. Будучи по линии отца внуком императрицы Екатерины II, приходился двоюродным братом императорам Александру I и Николаю I.

С 1823 года — корнет лейб-гвардии Гусарского полка.

Во время восстания и арестов декабристов находился за границей, куда сопровождал больную жену. Во время следствия декабрист Сабуров показал, что Бобринский был принят в Южное общество в 1824 году Барятинским. Однако Барятинский этого не подтвердил, сообщив, что «не утверждает, что он был принят», хотя «граф Бобринский уже знал о существовании общества». 13 июля 1826 года по делу графа Бобринского высочайше повелено «по нахождению его в чужих краях, учредить за ним секретный надзор».

Вернувшись в Россию, жил в Тульской губернии. Вышел в отставку в чине поручика гвардии. В 1838—1840 избирался епифанским уездным, а в 1862 году — тульским губернским предводителем дворянства. В своём имении Бобрики в 1834 году основал суконную фабрику, а в 1854 году по примеру брата Алексея — свёклосахарный завод. Занимался разведением редких пород деревьев таких, как бархат амурский и пробковое дерево. Состоял членом Московского общества испытателей природы.

14 января 1857 года на заседании Совета Московского художественного общества граф Бобринский начал ругать некоторые русские порядки. Поэт Шевырёв увидел в этом стремление опозорить Россию. Начался спор, перешедший на личную почву и окончившийся дракой. Оба её участника были высланы из Москвы с запретом на проживание в обеих столицах.

Граф Бобринский активно занимался благотворительной деятельностью. Он пожертвовал тысячу рублей на открытие публичной библиотеки и 25 тысяч рублей на открытие пансиона при классической гимназии в Туле.

Граф Василий Алексеевич скончался в 1874 году в Москве от болезни желудка и был похоронен в родовой усыпальнице в селе Бобриках.

Личная жизнь 

Первая жена (с 6 июля 1824) — княжна Лидия Алексеевна Горчакова (10.06.1807 — 22.05.1826), единственная дочь Алексея Ивановича Горчакова и Варвары Юрьевны Долгоруковой. Про их свадьбу А. Я. Булгаков писал брату из Москвы: Княгиня Лидия Алексеевна была большой любительницей музыки, хорошо пела и сочиняла вокальные миниатюры и танцы для фортепиано. Тенор Дальмас посвятил ей «Большой дуэт» из оперы Майра «Белая роза и красная роза» и сцену и дуэт из оперы «Альзира» Манфосси. Будучи слабого здоровья была направлена врачами на излечение в Швейцарию, где и скончалась. Похоронена в родовой усыпальнице в селе Бобриках.

Вторая жена (с 18 апреля 1830) — Софья Прокопьевна Соковнина (12.05.1812 — 9.02.1869), дочь надворного советника Прокопия Федоровича Соковнина (1786—1819) и княжны Софьи Васильевны Хованской (1788—1812), дочери В. А. Хованского. После ранней смерти родителей Софья Прокопьевна воспитывалась в доме бездетного дяди Сергея Федоровича Соковнина (1785—1868). Была богатой невестой и от отца унаследовала роскошный дом на Малой Никитской, д. 12. Говорили, что Бобринский видел Соковнину один раз и поражен был сходством её с покойной его женой, поэтому решил жениться. Граф С. Д. Шереметев писал о ней: «На первый взгляд она поражала своею холодностью и сдержанностью, но кто знал её ближе, тот не мог не оценить её высоких душевных качеств и доброты сердечной. Она была неизменна в своем расположении и на неё можно было положиться. В молодости она занималась музыкою, пела, и это влечение к музыки сохранилось в ней до конца». Брак не был удачным. Любя и мужа и дядю, графиня Бобринская оказалась между двумя самодурами высшей пробы, и должна, была выбрать между ними: она выбрала дядю. Последовал полный разрыв супругов, граф проживал в Бобриках или в Москве в доме на Зацепе и никогда более не виделся с женой. Имели детей:
 Алексей Васильевич (1831—1888) — первым браком женат на Екатерине Александровне Львовой, вторым браком — на Софье Алексеевне Шереметевой;
 Софья Васильевна (1837—1891), фрейлина двора (1856), жена (с 15.08.1860; Франкфурт-на-Майне) графа Виктора Фёдоровича Келлера (1834—1906), хозяйка подмосковной усадьбы Ивановское.

Третья жена (с 21 февраля 1869) — Александра Петровна Ушакова (19.05.1821 — 4.02.1880), дочь генерала Петра Сергеевича Ушакова (1782—1832) и Марии Антоновны Тарбеевой (1802—1870). Брак бездетен. Екатерина Ивановна Раевская (урожд. Бибикова) в своих воспоминаниях писала: «Старшая дочь г-жи Ушаковой была на содержании у графа Василия Бобринского, затем женившегося на ней». Умерла в Петербурге от воспаления легких, похоронена в селе Бобрики Тульской губернии.

В 1829 году графом была увлечена Екатерина Тизенгаузен, приходившаяся ему троюродной сестрой. Долли Фикельмон писала в своём дневнике:

Примечания

Литература 
 
 Перова О. В. Бобринский, граф В. А. // Тульский биографический словарь: новая реальность. — : Минувшее, 2016. — С. 81—82.

Ссылки 
 Биография на Хронос
 

Василий Алексеевич
Лейб-гусары
Тульские губернские предводители дворянства
Не привлекавшиеся к следствию участники тайных декабристских обществ
Панслависты